Luster, veliki viseći svijećnjak

Naselje u Norveškoj:
Luster (Sogn og Fjordane, Norveška), naselje u okrugu Sogn og Fjordane